60-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин прошёл с 6 по 13 сентября 1987 года в Остраве (Чехословакия), а 1-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 30 октября по 1 ноября 1987 года в Дейтона-Бич (США).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Остраве
Сентябрь 1987 года
Октябрь 1987 года
Ноябрь 1987 года
Спорт в США в 1987 году
Спорт в Чехословакии в 1987 году
Чемпионаты мира в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехии
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США
Международные спортивные соревнования во Флориде